Jaszowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Jaszowice, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Jaszowice, un village dans la voïvodie de Mazovie